De Taça Brasil is een nationaal Braziliaans kampioenschap dat van 1959 tot 1968 werd gespeeld. Het toernooi werd in 1959 opgezet door de CBD. Tot eind jaren 1960 was de Taça Brasil het meest belangrijke nationale kampioenschap van Brazilië, ook al was de opzet niet de traditionele competitievorm met een thuis- en uitwedstrijd van iedere club tegen iedere andere club, maar werd om de titel gestreden in een bekermodel waarin vanaf de eerste rond sprake was van een knock-outfase.

Aan de Taça Brasil deden alle staatskampioenen van Brazilië mee. De winnaars uit de traditioneel twee sterkste staten, Rio de Janeiro en São Paulo, kwamen pas in de halve-finale in het toernooi en hadden daardoor ook meer kans om het toernooi te winnen. Hierdoor zijn Cruzeiro en Bahia dan ook de enige winnaars die alle fases van het toernooi hebben doorlopen.

In 1968 verloor het toernooi haar aantrekkingskracht toen de winnaar van het toernooi niet langer mee mocht doen aan de Copa Libertadores omdat de Braziliaanse bond besloot niet mee te doen aan de editie van 1969. Alle grote clubs deden alleen nog maar mee aan het concurrerende Torneio Roberto Gomes Pedrosa en in 1969 werd het toernooi om de Taça Brasil dan ook niet gehouden. In 1970 werd besloten de twee toernooien samen te voegen in één Campeonato Brasileiro.

Winnaars

Eeuwige ranglijst